Ozoir kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ozoir-le-Breuil, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Ozoir-la-Ferrière, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France,